Aicha ist der Name folgender Orte:

 Aicha vorm Wald, eine Gemeinde im Landkreis Passau, Bayern
 Český Dub, Stadt im Okres Liberec in Tschechien (deutsch Böhmisch Aicha, von 1943 bis 45 Aicha (Sudeten))
Gemeinteile:
 Aicha an der Donau, Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Aicha im Tal, Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Aicha (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Aicha (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Aicha (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Aicha (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach, Landkreis Passau, Bayern
 Aicha (Birgland), Ortsteil der Gemeinde Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Aicha (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Aicha (Happurg), Ortsteil der Gemeinde Happurg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Aicha (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Aicha (Hohenburg), Ortsteil des Marktes Hohenburg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Aicha (Kastl), Ortsteil des Marktes Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Aicha (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Aicha (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Aicha (Natz-Schabs), Ortsteil der Gemeinde Natz-Schabs, Bezirksgemeinschaft Eisacktal, Südtirol
 Aicha (Neustadt bei Coburg), Ortsteil der Stadt Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern
 Aicha (Niederwinkling), Ortsteil der Gemeinde Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Aicha (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Aicha (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Aicha (Siegenburg), Ortsteil des Marktes Siegenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Aicha (Unterödenhart), Ortsteil der ehemaligen oberpfälzischen Gemeinde Unterödenhart, Landkreis Parsberg, Bayern
 Aicha (Wellheim), Ortsteil des Marktes Wellheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Aicha (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Aicha steht außerdem für:
 A'ischa, ein weiblicher Vorname
 Aïcha (Lied), ein Lied des Sängers Cheb Khaled

Siehe auch:
 Eicha